Шамоза́вр () — род вымерших птицетазовых динозавров из семейства анкилозаврид (Ankylosauridae), живших в раннем меловом периоде (аптский — альбский ярусы). Остатки найдены на равнине Höövör, Монголия.

История открытия 
В 1977 году советско-монгольская экспедиция обнаружила скелет неизвестного анкилозаврида в местонахождении Хамрын-Ус в провинции Дорноговь. Это был первый найденный анкилозаврид из нижнего мела Монголии. В данном местонахождении также обнаружены остатки неизвестного стегозавра (Stegosauridae indet.). Это единственный достоверный случай наличия в одном местонахождении остатков родственных и экологически близких анкилозавров и стегозавров.

В 1983 году Татьяна Туманова назвала и описала типовой вид Shamosaurus scutatus. Родовое название происходит от мандаринского диалекта sha mo — «песчаная пустыня», китайское название пустыни Гоби, и латинского -saur(us) — «ящер». Видовое название означает «защищённый щитом», отсылка к костному панцирю на теле динозавра.

Описание 
Шамозавр был достаточно крупным анкилозавридом. В 2010 году Грегори С. Пол оценил его длину в 5 метров, а массу — в 2 тонны. Татьяна Туманова указывает на общую длину около 7 метров. Длина черепа равна 36 см. Его поверхность полностью перекрыта остеодермальными пластинами с мелкобугорчатой скульптурой.

В 2014 году Виктория Меган Арбур составила откорректированный список отличительных черт. Остеодермальные пластины на крыше черепа, называемые caputegulae, слабо выражены, в результате чего нет чёткого контура между ними. Чешуйчатые (верхние заглазничные) шипы в задней части черепа короткие и слегка округлены. Квадратично-скуловые (нижние заглазничные) шипы имеют гребень в их средней части. Задняя кромка крыши черепа не имеет ярко выраженных затылочных щитков (англ. nuchal caputegulae).

Анатомия 
Шамозавр известен по голотипу PIN-N 3779/2, найденному в формации Джунбаин, эквивалентной формации Хэхтээг, датируемой аптом — альбом, около 115 млн лет. Он состоит из полного черепа, нижней челюсти, а также элементов скелета и панциря. Череп был описан в 1983 году. Позднее были переданы для изучения образец PIN 3779/1, кусок черепа, и PIN 3101/801, нижняя челюсть. Экземпляр ПИН, №3779/1 найден в одном местонахождении с голотипом Shamosaurus scutatus. Несмотря на неполноту, он обнаруживает признаки, однозначно отличающие его от голотипа, что допускает описание по данному образцу отдельного вида. Второй экземпляр ПИН, № 3101/801 известен из местонахождения Хобур, относящегося к хухтыкской свите (апт — альб). Нижняя челюсть морфологически сходна с Shamosaurus scutatus, но уверенно отнести находку к этому виду затруднительно. Окаменелости являются частью коллекции московского Палеонтологического института. Типовой образец черепа выставлен вместе с двумя шейными позвонками.

Череп Shamosaurus scutatus имеет много общих черт с Gobisaurus domoculus, в частности, чешуйчатые шипы округлой формы, крупные овальные глазницы и ноздри, «дельтовидный» профиль черепа при виде сверху с узким вытянутым рострумом (передняя часть черепа), наличие квадратично-скуловых шипов и парокципитальных отростков (англ. paroccipital process), имеющих заднебоковую направленность. Однако эти два таксона различаются длиной верхнечелюстного зубного ряда (40 % вместо 26,7 % от общей длины черепа), отсутствием срастания птеригоидов с базиптеригоидными отростками у Gobisaurus, наличием удлинённого предчелюстного отростка сошника (англ. premaxillary process) у Gobisaurus и наличием «скульптуры» на поверхности черепа у Shamosaurus, отсутствующей у Gobisaurus.

Череп ящера был довольно уплощенным вертикально. Передняя часть верхней челюсти имела острый, отклоняющийся вниз клюв. Предчелюстные зубы отсутствуют. Нижнечелюстной сустав квадратной кости расположен далеко позади от уровня глазниц. Затылочный мыщелок, а с ним и вся голова, были косо направлены вниз. Присутствовало вторичное нёбо.

Костный панцирь динозавра содержал два шейных полукольца, с шестью сегментами каждое, защищавших шею. Также сохранились килевидные остеодермы и плоские овальные щитки.

Филогения 
Туманова отнесла шамозавра к анкилозавридам. Она также дала название базальной группе анкилозаврид — Shamosaurinae. В 2014 году Виктория Меган Арбур восстановила эволюционное древо, в котором шамозавр являлся сестринским таксоном для Gobisaurus.

Примечания 

Анкилозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1983 году
Монотипические роды архозавров